Артём Назаров: Назаров, Артём Владимирович (род. 1976) — актёр, режиссёр.
 Назаров, Артём Вячеславович (род. 1977) — туркменский и российский футболист.